Illubabor bezeichnet:

 eine historische Provinz in Äthiopien, siehe Illubabor (Provinz)
 eine Zone in der heutigen äthiopischen Region Oromiyaa, siehe Illubabor-Zone.